1905 год в театре

Персоналии

Родились 
 2 января — Василий Чхаидзе — актёр театра и кино, заслуженный артист Грузинской ССР.
 10 января — Аркадий Трусов, советский актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР (1942).
 2 февраля — Андрей Василевский, советский театральный актёр, заслуженный артист РСФСР.
 11 февраля — Галина Кравченко, советская балерина, актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР.
 25 февраля — Павел Вирский, советский балетмейстер, народный артист СССР, лауреат Сталинской и Государственной премии СССР.
 1 апреля — Олег Жаков, советский актёр театра и кино, народный артист СССР (1969).
 1 мая — Александр Борисов, советский актёр театра и кино, трижды лауреат Станиской премии, народный артист СССР (1951), Герой Социалистического Труда.
 18 июня — Эрика Ханка, австрийская артистка балета, балетмейстер.
 22 июня — Гурген Арутюнян, советский актёр, народный артист Азербайджанской ССР.
 15 июля — Александр Хвыля, советский актёр театра и кино, лауреат Сталинской премии, народный артист РСФСР.
 5 сентября — Мета Лутс, эстонская и советская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Эстонской ССР.
 23 ноября — Ангелина Степанова, советская актриса, народная артистка СССР, театральный деятель.
 28 декабря — Гегам Арутюнян, армянский советский актёр, народный артист Армянской ССР.
 Зундуйн Цэндэхуу, монгольский театральный деятель, актёр, режиссёр. Народный артист МНР (1955).

Скончались 
 май 1905, Канны — Каролина Розати, итальянская балерина.
 28 сентября — Эмилия Бергбум, финский театральный деятель.
 а в Санкт-Петербурге — Сергей Легат, русский танцовщик, балетмейстер и педагог балета.

Ссылки 
 

Годы в театре